Michael Townley – emigrant ze Stanów Zjednoczonych, działacz faszyzującej partii Patria y Libertad.
 Michael Townley – postać fikcyjna, jeden z trzech głównych bohaterów gry komputerowej Grand Theft Auto V.